Amerikai Egyesült Államok
 Kernville (kísértetváros, Kalifornia)
 Kernville (város, Kalifornia)
 Kernville (Oregon)
 Kernville (Pennsylvania)